Az 1992–1993-as jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának első alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 19 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Partizan Beograd az 1992-93-as szezon bajnoka.
 A Pristina és a Borac Banja Luka kiesett a jugoszláv SZK másodosztályba (Druga szavezna liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Jugoszláv 1
Jugoszláv 1
Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok